Astrium Services é a divisão de serviços da EADS Astrium.

A divisão de serviços especializada em serviços de comunicação via satélite militar e atualmente emprega cerca de 2.200 funcionários.

a Astrium Services é responsável pela entrega dos seguintes serviços e sistemas:

 ASTEL-S, França
 TELCOMARSAT, França
 SATCOMBw, Alemanha (2009)
 PARADIGM SERVICES:  fornece serviços de comunicações via satélite ao Ministério da Defesa do Reino Unido.
 NATO prestação de serviços a Portugal e Canadá
 Galileo (2010)

Ligações externas 

Empresas